Чемпионат Люксембурга по футболу 2001/2002 — 88-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 1 августа 2001 года по 15 мая 2002 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Турнир за выживание

Группа 1

Группа 2

Ссылки 
 Статистика на сайте RSSSF

2001/2002
Люксембург
Люксембург
Спорт в Люксембурге в 2001 году
2002 год в Люксембурге
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2001/2002